Macháček může být:

mužská podoba příjmení
 Antonín Macháček (* 1951) – český politik, poslanec PSP za ČSSD, člen NKÚ
 David Macháček (* 1970) – český novinář
 David Macháček (architekt) (* 1972) – český architekt
 František Macháček (1834–1899) – český politik, poslanec Českého zem. sněmu, okr. starosta ve Voticích
 Fridolín Macháček (1884–1954) – plzeňský muzeolog, archivář a historik
 Jan Macháček (rozcestník) – více osobností
 Jiří Macháček (rozcestník) – více osobností
 Josef Macháček – více osobností
 Karel Macháček (1916–2005) – český vojenský lékař
 Karel Macháček (konstruktér) (1874–???) – český inženýr, podnikatel a vynálezce
 Ladislav Macháček (* 1928) – český malíř, grafik a sochař
 Libor Macháček (* 1970) – bývalý český fotbalový brankář a současný asistent trenéra
 Lubomír Macháček (* 1947) – český spisovatel a psycholog
 Martin Macháček (* 1985) – český dramatik, režisér, herec, divadelní kritik
 Michal Macháček (* 1986) – český historik
 Miroslav Macháček (rozcestník) – více osobností
 Pavel Macháček (* 1977) – český fotbalista
 Pavol Macháček (1887–1969) – československý politik
 Petr Odo Macháček (* 1968) – český překladatel, dramatik a režisér
 Rostislav Macháček (* 1961) – český fotbalista
 Simeon Karel Macháček (1799–1846) – český básník, dramatik a překladatel
 Štěpán Macháček (* 1974) – český novinář a reportér, zpravodaj ČRo na Blízkém východě, arabista a islamolog
 Zdeněk Macháček – více osobností

ženská podoba příjmení s přechýlením
 Ivana Gottová (roz. Macháčková; * 1976) – česká moderátorka, manželka Karla Gotta
 Jindřiška Smetanová (roz. Macháčková; 1923–2012) – česká spisovatelka
 Kateřina Macháčková (* 1949) – česká herečka, dcera Miroslava

v kultuře
 Macháček (hra) – stolní hra s kostkami

podobná příjmení
 Fritz Machatschek (1876–1957) – sudetoněmecký geomorfolog

Externí odkazy